Надежда „Надя“ Петрова () е руска тенисистка, родена на 8 юни 1982 г. в Москва, Русия.

Родена е в спортно семейство на лекоатлети, като баща ѝ е състезател по мятане на чук, а майка ѝ Надежда Илина е бронзова медалистка в щафетата на 400 м на олимпийските игри в Монреал през 1976 г.

Започва да тренира тенис на осем годишна възраст, а на 17 става професионалистка.

Кариера

Ранни години 
През 1998 г. достига до №3 в ранглистата за девойки на сингъл и №20 на двойки. През същата година печели Ролан Гарос при девойките и играе финал на двойки заедно с Елена Дементиева. На Ориндж Боул (неофициално световно първенство за юноши и девойки) отново достига до финал. През 1999 г. играе финал на Откритото първенство на САЩ при девойките.

2004 
Успехите на Петрова през тази година са предимно на двойки, печели шест турнира от WTA Тур, но заедно с партньорката ѝ Меган Шонеси не успяват да достигнат до финалите на нито един от Големия шлем. В края на годината двете печелят заключителния турнир на двойки (Шампионат на WTA Тур).

2006 
Това е най-успешната година в кариерата на Петрова, тя печели пет турнира от WTA Тур и играе още два финала. На двойки има една победа с Мартина Навратилова.

2007 
Печели за отбора на Русия Хопман Къп заедно с Дмитрий Турсунов.

2008 
През август е шампионка на сингъл и на двойки (с Мария Кириленко) на турнира от III категория в Синсинати, Охайо.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли

Титли на сингъл (12)

Загубени финали на сингъл (10)

Титли на двойки (13)

Загубени финали на двойки (9)

Отборни титли (2)

Загубени финали на отборни първенства (1)

Външни препратки 
  Официален сайт 
  Фен сайт
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Руски тенисистки
Родени в Москва